Saletense – abitanti di Salete (Brasile)
Saletense – abitanti di Santa Salete